Emmingen ist der Name folgender Orte:

 Emmingen ab Egg, Ortsteil der Gemeinde Emmingen-Liptingen im Landkreis Tuttlingen
 Emmingen (Nagold), Ortsteil der Stadt Nagold im Landkreis Calw
 Emmingen (Soltau), Ortsteil der Stadt Soltau im Landkreis Heidekreis
 Hochemmingen, Kurzbezeichnung für den Bad Dürrheimer Stadtteil im Schwarzwald-Baar-Kreis